Chris Peploe – crickettista inglese
 Clare Peploe – sceneggiatore, produttore cinematografico e regista britannico
 Mark Peploe – sceneggiatore e regista britannico

Pagine correlate 
 Samuel Peploe